Blueprint může být:

 anglický název pro diazotypii
 Blueprint (rapper) – americký rapper
 Blueprint (album, Rory Gallagher) – album Roryho Gallaghera z roku 1973
 Blueprint (album, Natalie MacMaster) – album Natalie MacMaster z roku 2003
 Blueprint (album, Ferry Corsten) - album Ferryho Corstena z roku 2017